Název Načetín má více sídel:
 Načetín (Hora Svatého Václava), část obce Hora Svatého Václava v okrese Domažlice
 Načetín (Kalek), část obce Kalek v okrese Chomutov